Richard Finch (golfer), een Engels golfprofessional
Richard Finch (musicus), een Amerikaans componist en producent